NFL sezona 1994. je 75. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 4. rujna 1994. Super Bowl XXIX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 29. siječnja 1995. u Miamiju u Floridi na Joe Robbie Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije San Diego Chargersi i pobjednici NFC konferencije San Francisco 49ersi. Pobijedili su 49ersi rezultatom 49:26 i tako osvojili svoj peti naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1994.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Drew Bledsoe, New England Patriots - 4555
Najviše jarda probijanja: Barry Sanders, Detroit Lions - 1883
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Jerry Rice, San Francisco 49ers - 1499

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Kevin Greene, Pittsburgh Steelers - 14
Najviše presječenih lopti: Eric Turner, Cleveland Browns i Aeneas Williams, Arizona Cardinals - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Francisco 49ers - 457 (28,6 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Miami Dolphins - 379,9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New England Patriots - 277,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 136,2 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Kansas City Chiefs - 241 (15,1 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Dallas Cowboys - 269,6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Dallas Cowboys - 172,0 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Minnesota Vikings - 68,1 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1994. u NFL-u
NFL.com, sezona 1994.

Izvori 

1994